Der Pulsar PSR J0835-4510, auch Vela-Pulsar genannt, liegt im Sternbild Segel des Schiffs. Er wurde 1968 entdeckt. 1977 konnte er als einer der wenigen Pulsare auch im optischen Bereich als Überrest einer Supernova identifiziert werden. Er ist  Parsec (936 Lichtjahre) entfernt. Er entstammt der Vela-Supernova. Die Rotationsdauer des Pulsars beträgt 89 ms, ihre Zunahme 3,90 µs pro Jahr. Daraus folgt ein recht junges Alter von ca. 11.000 Jahren.

Der Vela-Pulsar strahlt nicht nur im sichtbaren und Mikrowellenbereich, sondern ist auch eine der stärksten Gammastrahlenquellen am Firmament. Das Spektrum entspricht dem eines thermischen schwarzen Strahlers mit einer Temperatur von 600.000 bis 1.000.000 K.

Mit etwa 900 Lichtjahren sind der Vela-Pulsar und Geminga etwa gleich weit von der Erde entfernt und damit die beiden erdnächsten bekannten Pulsare.

Weblinks 

 Mikrowellenstrahlung als Klangdatei
 Filmsequenz zum Jet des Vela-Pulsars

Einzelnachweise